Andy Moor může být:

 Andy Moor (DJ) (* 1980) – anglický trance producent a DJ
 Andy Moor (kytarista) (* 1962) – anglický kytarista skupiny The Ex